A Copa Brasil Central de Rugby 2011 (conhecida também como Pequi Nations) foi uma competição que envolve clubes brasileiros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. No ano passado, participaram equipes do interior de Minas Gerais, mas o desafio das distâncias não foi plenamente superado e por conta disso, apesar do sucesso do campeonato, ele não foi concluído sem uma mancha. 
O vencedor foi o Goiânia Rugby Clube, que ganhou o 2º título se classificou para semifinal da Copa do Brasil de Rugby de 2011.

Equipes participantes

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

Tabela

Legenda: PT=Pontos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas 4+=Bônus ofensivo 7-=Bônus defensivo PP=Pontos a favor PC=Pontos contra SP=Saldo de Pontos

Campeão

Ver também

 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa Brasil Central de Rugby

Copa Brasil Central de Rugby
Rugby de 2011 no Brasil